Cenchrus alopecuroides (synonyme : Pennisetum alopecuroides)
 Pennisetum villosum